Згарта:

 Згарта — город на северо-западе Ливана, на территории провинции Северный Ливан.
 Згарта — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Северный Ливан.